Petrovce ist der Name mehrerer Orte in der Slowakei:
 einer Ortschaft im Okres Rimavská Sobota/Banskobystrický kraj, siehe Petrovce (Rimavská Sobota)
 einer Ortschaft im Okres Vranov nad Topľou/Prešovský kraj, siehe Petrovce (Vranov nad Topľou)
 einer Ortschaft im Okres Sobrance/Košický kraj, siehe Petrovce (Sobrance)
 eines Gemeindeteiles von Granč-Petrovce, siehe Petrovce (Levoča)
 ehemaliger Name einer Ortschaft im Okres Michalovce/Košický kraj, siehe Petrovce nad Laborcom

sowie der Name eines Ortes in Slowenien:
 einer Ortschaft in der Nähe von Celje, siehe Petrovče